PricewaterhouseCoopers, empresa multinacional de serveis professionals, amb seu a Londres 
 Pachelbel Works Catalog, catàleg de les obres de Johann Pachelbel 
 Corgi gal·lès de Pembroke (del seu nom en anglès Pembroke Welsh Corgi), raça de gos nadiu de la Gran Bretanya 
 Moto d'aigua (del seu nom en anglès Personal Water Craft), embarcació de conducció semblant a la d'una motocicleta